

Geografia
 Clinton Hill – quartiere di New York
 Clinton Hill – quartiere di Newark

Persone
 Clinton Hill – artista statunitense
 Clinton Hill – atleta australiano